Koji Sakamoto (Shiga, 3 de dezembro de 1978) é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Sakamoto, Koji
Sakamoto, Koji